Blunt Force Trauma (film), een Colombiaanse Engelstalige film uit 2015 van regisseur Ken Sanzel
 Blunt Force Trauma (Amerikaanse metalband), een Amerikaanse thrashmetalband uit Texas
 Blunt Force Trauma (Japanse metalband), een Japanse deathmetalband uit Osaka
 Blunt Force Trauma (album), het tweede studioalbum uit 2011 van de Amerikaans-Braziliaanse metalband Cavalera Conspiracy